Ву́лиця Паровозна — вулиця у Залізничному районі Львова, місцевість Сигнівка. Розташована між вулицями Яворницького та Вагонною.

Історія 
Вулиця виникла 1934 року, однак протягом історії мінялась лише транскрипція написання назви вулиці: з 1934 до 1943 Parowozowa, у 1943 – 1944 Dampfwagengasse, що в перекладі з німецької означає вулиця Паровозна, від 1944 року назва вулиці пишеться в українській транскрипції. .

Примітки

Джерела 

 
 

Вулиці Залізничного району Львова